Primus inter pares - expressão latina
Picture-in-picture - recurso de receptores de televisão
Peripheral Interchange Program - programa informático
Pip (cantor), músico norte-americano
Pip (Python) - um instalador de pacotes Python
Pip Bernadotte - personagem de  Mangás
Prêmio da Indústria Pornô - premiação pornográfica do Brasil
Plano Inclinado do Pilar - plano inclinado em Salvador, Bahia, Brasil

Desambiguações de siglas